Faé steht für:
 Faé, Ortschaft in der italienischen Region Venetien, siehe Vajont-Staumauer #Die Katastrophe

Personen:
 Emerse Faé, ivorischer Fußballspieler